Le sigle NLR peut faire référence à :
 New Left Review, une revue politique britannique
 Récepteur de type NOD, en immunologie